Osoby o nazwisku Gormley:
 Antony Gormley – brytyjski rzeźbiarz
 John Gormley – irlandzki polityk, minister